Мазовское сельское поселение — упразднённое муниципальное образование в составе Ельнинского района Смоленской области России. 

Административный центр — деревня Мазово. 

Образовано Законом Смоленской области от 20 декабря 2004 года. Упразднено Законом Смоленской области от 25 мая 2017 года с включением 5 июня 2017 года всех входивших в его состав населённых пунктов в Коробецкое сельское поселение.

Географические данные 
 Общая площадь: 132,4 км²
 Расположение: северо-восточная часть Ельнинского района
 Граничит:
 на севере — с Дорогобужским районом
 на востоке — с Угранским районом
 на юге и западе — с Коробецким сельским поселением
 По территории поселения проходит автодорога Коробец — Мазово.
 Крупные реки: Демина, Угра, Усия.

Население

Населённые пункты 
На территории поселения находилось 14 населённых пунктов.
 Мазово, деревня 
 Бодалино, деревня
 Вититнево, деревня
 Замошье, деревня
 Мартынково, деревня
 Марьино, деревня
 Матченки, деревня
 Мосолы, деревня
 Новики, деревня
 Сос, деревня
 Сосновка, деревня
 Титово, деревня
 Холбни, деревня
 Чащи, деревня

До середины 80-х годов XX века к Мазовскому сельскому поселению (ранее — Мазовский сельский Совет) относились деревни Сельцо (примерно в 3-3,5 км к северу от Мазово), Долголядье, Жильково, Красная Нива. Сельцо располагалось на р. Угра.

Экономика 
До 2000 года существовало 2 сельхозпредприятия, с 2008 года есть школа, магазин, отделение связи.

Ссылки 
 Сведения на сайте областной администрации
 Сведения на сайте районной администрации

Примечания 

Упразднённые муниципальные образования Ельнинского района
Упразднённые сельские поселения Смоленской области
Сельские поселения, упразднённые в 2017 году